Hoos ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Hoos (1911–1941), deutscher Studentenfunktionär und Gaustudentenführer für Mainfranken
 Burghard Hoos (1778–1857), waldeckischer Kommunalpolitiker und Abgeordneter 
 Heinrich Hoos (1809–1875), kurhessischer Kommunalpolitiker und Abgeordneter 
 Herbert Hoos (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Jutta Moster-Hoos (* 1964), deutsche Kunsthistorikerin und wissenschaftliche Leiterin des Horst-Janssen-Museums in Oldenburg
 Otto Hoos (1921–2003), deutscher Politiker (SPD)
 Steffen Hoos (* 1968), deutscher Biathlet